Александрийская триада — из города Александрии эллинистического периода (332 до н. э. — 30 до н. э.):

 Александрийская триада богов: Серапис, Исида и Гарпократ.
 Александрийская триада филологов: Зенодот, Аристофан и Аристарх.

См. также 
 Триада | Фиванская триада | Великая Триада
 Александрийская библиотека | Александрийская школа

Примечания